Креди́тка — кредитна картка
 Креди́тка — державний кредитний білет